Лилипут:
 Лилипут (англ. Lilliput) — человек очень маленького роста.
 Лилипуты и Блефуску — вымышленные человеческие расы из романа английского писателя Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», в котором описана фантастическая страна Лилипутия.
 Саламандры-лилипуты
 Лилипут — шкальный фотоаппарат, выпускавшийся в СССР в 30-х годах XX века.
  — немецкий пистолет.